Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два пути.

Станция была открыта 23 ноября 1904 года, как часть развития сети Interborough Rapid Transit Company (IRT) под Ленокс-авеню. В 1968 году все станции этой линии подвергались продлению платформ в связи с увеличением числа вагонов в поезде, но на данной станции это было невозможно из-за наличия стрелок с обеих сторон от неё. По этой причине на 4 квартала севернее была построена новая конечная точка на линии — Гарлем — 148-я улица, а данная станция должна была быть закрыта, однако из-за протестов местных жителей она была сохранена. Обе платформы на сегодня могут принять только пять вагонов из десяти, из которых состоят составы  маршрута.

К северу от станции от пути северного направления отходит путь, идущий в депо «Ленокс». Перед этим ответвлением находится перекрёстный съезд между двумя путями, что позволяет пришедшему с юга поезду продолжить движение либо в депо, либо на любой из двух путей конечной станции, а затем обратно на юг. Станция является предпоследней перед северной конечной, и платформа северного направления открыта только на выход.

С 1995 по 2005 год участок линии от конечной Гарлем — 148-я улица и до 135-й улицы был одним из немногих участков Нью-Йоркского метро, которые не работают по ночам. Между станциями ночью ходил автобус-челнок.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 145th Street
 Station Reporter — 3 Train
 The Subway Nut — 145th Street Pictures 
 145th Street entrance from Google Maps Street View